Rábano salvaje puede referirse a:
 el nombre común de la planta Armoracia rusticana; o
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.